Volmerange ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Moselle:

Volmerange-lès-Boulay
Volmerange-les-Mines